Общественное мнение:
 Общественное мнение — форма массового сознания.
 «Общественное мнение» — телепередача в жанре политического ток-шоу, выходившая на Ленинградском телевидении с 1986 по 1988 годы.
 Фонд «Общественное мнение» — российская некоммерческая организация, занимающаяся проведением социологических исследований.